N52 (België)
Route nationale 52 (Frankrijk)
N52 (Luxemburg)
Route nationale 52 (Madagaskar)